Por Academia da Força Aérea pode estar à procura de:
 Academia da Força Aérea (Portugal)
 Academia da Força Aérea (Brasil)

Desambiguação